Рыби (нем. Reimlich) — село, находящееся в районе Новый Йичин Моравско-Силезского края. По состоянию на 28 августа 2006 года здесь насчитывалось 1096 жителей. Согласно австрийской переписи в 1900 году в Рыби было 905 жителей, из них все — чехоязычные католики.

История 
Первое письменное упоминание — 1411 г.

Достопримечательности 
 Старая усадьба
 Храм Обретения Святого Креста (первая пол. XV в.)
 Храм святой Екатерины (сер. XIV в.)

Население

Примечания 

Населённые пункты Моравскосилезского края